Павел Потехин:
 Потехин, Павел Алексеевич — советский генерал
 Потехин, Павел Антипович (1839—1916) — петербургский адвокат и общественный деятель.
 Потехин, Павел Николаевич (1928—2016) — советский промышленный деятель, Почётный гражданин Тольятти.
 Потехин, Павел Сидорович (1626—1691?) — русский зодчий.